Станисла́в Константи́нович Смирно́в (род. 3 сентября 1970, Ленинград, СССР) — российский и швейцарский , лауреат Филдсовской премии (2010), входит в состав Общественного совета при Минобрнауки (2012). С 2003 года профессор Женевского университета.
Член Европейской академии Academia Europaea (2013).

Биография 
Окончил школу № 239 с углублённым изучением математики и физики. С пятого класса занимался математикой в кружке Дворца Пионеров под руководством Сергея Евгеньевича Рукшина. В 1986 и 1987 годах член сборной СССР на международной олимпиаде по математике среди школьников. На обеих олимпиадах, решив все предложенные задачи и показав 100 % результат, дважды становился обладателем золотой медали.

Как победитель международной олимпиады, был зачислен без экзаменов на математико-механический факультет СПбГУ, который окончил в 1992 году (научный руководитель — Виктор Петрович Хавин).

После окончания СПбГУ был приглашён Николаем Георгиевичем Макаровым (чей курс слушал в Санкт-Петербургском отделении Математического института Стеклова) в аспирантуру в Калифорнийский технологический институт, где в 1996 году получил степень Ph.D. Стажировался в Йельском университете, некоторое время работал в Принстоне (Институт высших исследований) и в Бонне (Институт математики Макса Планка).

Позже стал профессором Королевского технологического института в Стокгольме и исследователем в Шведской королевской академии наук (2001).

С 2003 года работает в Женевском университете. Там у него занимался над докторской и как постдок Юго Дюминиль-Копен.

В 2010 году получил научный мегагрант Правительства Российской Федерации, в рамках которого создал в СПбГУ лабораторию. Многочисленные научные, в том числе грантовые успехи молодых и заслуженных учёных, которые были задействованы в работе данной лаборатории привели в 2019 году к созданию факультета Математики и компьютерных наук: третьего математического факультета в СПбГУ вопреки мнению большинства членов Учёного совета университета .

Смирнов в целом является одним из самых влиятельных математиков в России. В частности, участвовал во встречах мегагрантников с Д. А. Медведевым 23 мая 2011 года, и В. В. Путиным 19 сентября 2016 года. Один из инициаторов Президентской программы поддержки учёных, предложенной получателями мегагрантов на встрече с Президентом России 19 сентября 2016 года.

Вместе с С. П. Ролдугиным, дирижёром Ю. Х. Темиркановым, балериной С. Ю. Захаровой, хоккеистом В. В. Каменским, фигуристом А. Г. Горшковым и математиком И. В. Ященко является учредителем фонда «Талант и успех» и входит в правление этого фонда. В данном фонде Станислав Смирнов развивает математическое направление в образовательном центре для одаренных детей «Сириус» и в одноимённом Научно-технологическом университете в Сочи .

Наиболее известны работы Смирнова в области предельного поведения двумерных решётчатых моделей: перколяций и модели Изинга. В частности — доказательство формулы Карди для перколяций на треугольной решётке, доказательство конформной инвариантности для различных двумерных моделей, доказательство гипотезы о константе связности для шестиугольной решётки.

Жена Татьяна Смирнова-Нагнибеда, с которой познакомился ещё в математическом кружке, — тоже математик, профессор в Женевском университете. Воспитывает дочь Александру (2002) и сына Николая (2006).

Награды и отличия 

 Премия Санкт-Петербургского математического общества (1997)
 Премия Математического института Клея (2001)
 Премия Салема (2001)
 Премия Грана Густафсона (2001)
  (2002)
 Премия Европейского математического общества (2004)
 Премия Филдса (2010) — «за доказательство конформной инвариантности двумерной перколяции и модели Изинга в статистической физике»
 мегагрант РФ (2010)
 Чернский приглашённый профессор (2013)
 , Норвежский университет естественных и технических наук (2013)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте Центра перспективных исследований Сколковского института науки и технологий
 Итоги заседания Ученого совета СПбГУ (27.05.2019): Об инициативе создания факультета математики и компьютерных наук

Лауреаты премии Салема
Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Математики Швейцарии
Лауреаты Филдсовской премии
Лауреаты премии Европейского математического общества
Действительные члены Американского математического общества
Почётные доктора СПбГУ
Члены Европейской академии
Почётные доктора Хельсинкского университета
Члены Шведской королевской академии наук